Franco Calamandrei (1917-1982) – politico italiano
Piero Calamandrei (1889-1956) – politico italiano